Яковлева, Валентина: